Il termine Mendonça può riferirsi a:

Geografia
Mendonça – comune brasiliano dello stato di San Paolo

Persone
Anna de Mendonça (1460–?) – nobile portoghese
António Mendonça (1982) – calciatore angolano
Antônio Aureliano Chaves de Mendonça (1929-2003) – politico brasiliano
Arthur Mendonça Cabral (1998) - calciatore brasiliano
Cristóvão de Mendonça (1475-1532) - nobile ed esploratore portoghese
Everton Nascimento de Mendonça, meglio conosciuto come Emerton (1993) – calciatore brasiliano
João de Mendonça Furtado (1530-1578) - militare portoghese
Jorge Mendonça (1954-2006) – calciatore brasiliano
Jorge Alberto Mendonça (1938) – ex calciatore portoghese
Leonardo Mendonça da Rosa (1987) - giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato kazako
Luciano Andrés Pagliarini Mendonça (1978) - ex ciclista su strada brasiliano
Marcos Carneiro de Mendonça, noto anche semplicemente come Marcos (1894-1988) – calciatore brasiliano
Marília Mendonça (1995-2021) - cantante, cantautrice e musicista brasiliana
Mauro Mendonça (1931) - attore brasiliano
Milton da Cunha Mendonça (1956) – calciatore brasiliano
Mauro Mendonça (1938) – attore brasiliano
Newton Mendonça (1927-1960) – musicista e compositore brasiliano
Wilson de Souza Mendonça (1964) – ex arbitro di calcio brasiliano